Le mot congrégation peut désigner :

Religion

Vatican 
 Les congrégations romaines (au nombre de neuf) qui assistent le pape dans l'organisation de l'Église catholique.
 Les réunions de cardinaux en période de vacance du siège apostolique (congrégations éphémères) : congrégations générales et les congrégations particulières.

Instituts religieux 
 Les instituts religieux, qui ne sont pas monastiques, regroupant des religieux ayant prononcé des vœux religieux: congrégation religieuse.
 Le regroupement de plusieurs monastères dans un même ensemble : congrégation monastique.
 Les instituts religieux masculins de droit pontifical ou diocésain : congrégation cléricale.
 Les instituts religieux regroupant des laïques (qui ne sont pas prêtre) prononçant des vœux religieux : congrégation laïque masculine.
 La Congrégation est une association religieuse catholique ayant existé entre 1801 et 1830.
 la Congrégation générale, une réunion éphémère qui est réunie pour élire le supérieur général des Jésuites.
 une communauté ou une fondation juive appelée en hébreu kehila (pluriel kehilot), assortie d'une synagogue et d’œuvres liées au judaïsme.
 Sur le plan juridique, en France, une congrégation religieuse est une personne morale rassemblant des personnes menant une vie commune pour un motif religieux partagé.

Histoire 
 un groupe de sorciers et/ou sorcières participant au sabbat au temps de l'Inquisition

Biologie 
 Chez Apis mellifera, une congrégation est un rassemblement de mâles concentré sur 30 à 200 mètres de diamètre et à une altitude comprise entre 10 et 40 mètres au-dessus du sol. Les jeunes reines s'y rendent afin de se faire féconder.

Voir aussi

Articles connexes 
 Histoire des congrégations chrétiennes en France

Listes connexes 
 Liste des congrégations catholiques
 Liste d'ordres religieux catholiques
 Listes des congrégations religieuses féminines de droit pontifical
 Liste de dénominations de religieux catholiques